Hirschman ist der Name von:

 Albert O. Hirschman (1915–2012), US-amerikanischer Soziologe und Volkswirt deutscher Herkunft

Sonstiges:
 Hirschman-Index oder Herfindahl-Hirschman-Index, siehe Herfindahlindex

Siehe auch: Hirschmann